El Zócalo de la Alianza se ha establecido en Liergues desde el 11 de marzo de 2020, frente a la entrada principal del castillo de l'Eclair. Está dedicada a las víctimas del tsunami de Japón de 2011, y fue inaugurado bajo los auspicios de la provincia de Mimasaka (alcalde Seiji Hagiwara) y en presencia de la senadora Élisabeth Lamure.

El edificio 
El Zócalo de la Alianza une la Porte des Pierres Dorées con los 32 municipios de la Comunidad de Comunas des Pierres Dorées dentro de la región de Auvernia Ródano-Alpes Delfinado Saboya, con la Prefectura de Okayama, ciudad de Mimasaka en Japón. Junto al Memorial Heiho Niten Ichi Ryu ubicado en Gleizé, el Zócalo de la Alianza también incluye la comunidad urbana Villefranche-Beaujolais-Saône.

Las banderas de Ōhara-chō, Mimasaka, Auvernia Ródano-Alpes Delfinado Saboya, Liergues y la bandera de Reiwa ondean permanentemente. 

Además, el edificio celebra el aniversario de 4 eventos:

 El 150 aniversario de las relaciones de paz de Japón y Francia 1858-2018 que comenzó cuando el señor Gustave Duchesne de Bellecourt llevó al Shogun el tratado franco-japonés ratificado el 4 de febrero de 1860.
 El vigésimo aniversario del Miyamoto Musashi Budokan inaugurado por Francia conjuntamente en Japón.
 El cumpleaños de Miyamoto Musashi nació en Ōhara-Chō el día 12 del tercer mes del año 12 de la Era Tenshō.
 La historia de Kikou Yamata (escritor franco-japonés) que recuerda los primeros intercambios de su padre, el Sr.Tadazumi Yamada, 1er Canciller de Japón y del Sr.Louis Émile Michallet, 1er Cónsul General en Francia, Fundador del Club Lyon-Japon, quien posteriormente autenticó el establecimiento y acción del Memorial Heihō Niten Ichi Ryu (Heihō kadensho).

Galería de imágenes

Véase también 

 Magokoro
 Miyamoto Musashi
 Provincia de Mimasaka
 Tsunami

Referencias

Enlaces 

Ródano
Miyamoto Musashi
Monumentos de Francia